Bonito – miejscowość i gmina we Włoszech
 Bonito – czwarty album muzyczny grupy Jarabe de Palo
 bonito – ryba, tuńczyk pasiasty
 bonito – gatunek ryby z rodziny makrelowatych (Scombridae)
 Bonito (Mato Grosso do Sul) – miejscowość i gmina w stanie Mato Grosso do Sul